Heroina – organiczny związek chemiczny
 Heroina – główna bohaterka utworu
 Heroina – hongkoński film z 1973 roku

Zobacz też 
 Heroina isonycterina – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny pielęgnicowatych